Попо́вич (, , , , ) — польская, белорусская, украинская, русская, южнославянская и румынская фамилия (буквально — сын попа).

Известные носители 
 Попович, Александер (1891—1952) — австрийский футболист и тренер.
 
 Попович, Александра Симоновна (1908—1987) — доктор сельскохозяйственных наук.
 Попович, Алимпий (1888—1967) — сербский священник и певчий церковного хора.
 Попович, Андрей Владимирович (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Попович, Андрия (род. 1959) — югославский ватерполист, председатель Либеральной партии Черногории.
 Попович, Антон (род. 1996) — финский футболист, сын Валерия Поповича.
 Попович, Арсений Николаевич (1942—2018) — советский и российский композитор.
 Попович, Аурел (1863—1917) — австро-венгерский политик и юрист румынского происхождения.
 Попович, Богдан (1864—1944) — сербский литературный критик и эссеист.
 
 Попович, Боян (род. 1983) — сербский баскетболист.
 Попович, Бояна (род. 1979) — черногорская гандболистка.
 Попович, Бранко (1917—1944) — югославский лесоруб, Народный герой Югославии.
 Попович, Валерий Александрович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Попович, Василий Юрьевич (1796—1864) — епископ, русинский религиозный и общественный деятель.
 Попович, Виталий Иванович (1962 или 1975—2000) — советский и украинский легкоатлет, тренер.
 
 Попович, Владица (1935—2020) — югославский футболист, полузащитник, тренер.
 Попович, Войин (1881—1916) — сербский военачальник (воевода), участник борьбы за Македонию.
 Попович, Вуядин (род. 1957) — военачальник, подполковник Войска Республики Сербской и глава отдела безопасности Дринского корпуса.
 Попович, Геннадий Иванович (1973—2010) — российский и украинский футболист.
 Попович, Георге (род. 1935) — борец греко-римского стиля.
 Попович, Горица (род. 1952) — сербская актриса.
 Попович, Грегг (род. 1949) — американский баскетбольный тренер.
 Попович, Григорий Данилович (1905—1966) — советский военный лётчик морской авиации, Герой Советского Союза.
 Попович, Гэбриел (род. 2003) — австралийский футболист.
 Попович, Давид (род. 2004) — румынский пловец, мировой рекордсмен по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем.
 Попович, Денис (род. 1989) — словенский футболист.
 Попович, Джорже (1909—1962) — югославский художник.
 
 Попович, Дору (1932—2019) — румынский композитор и музыковед.
 Попович, Драган (род. 1941) — профессиональный футболист (полузащитник) и тренер, работал в основном в США.
 
 Попович, Евгений Авксентьевич (1930—2007) — советский и украинский филолог, редактор, журналист и переводчик.
 Попович, Евсевий (1838—1922) — австро-венгерский и румынский историк церкви и педагог.
 Попович, Елена (род. 1984) — сербская гандболистка.
 Попович, Емельян Александрович (1856—1930) — украинский общественно-политический деятель, публицист, педагог.
 Попович, Зоран (род. 1952) — сербский материаловед.
 
 Попович, Илия (1917—1943) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 
 
 Попович, Коча (1908—1992) — югославский военный и политический деятель, народный герой Югославии.
 Попович, Кристиан (род. 2001) — австралийский футболист.
 Попович, Крсто (1881—1947) — черногорский военный деятель.
 Попович, Любица (1921—1942) — черногорская студентка и рабочая, Народный герой Югославии.
 Попович, Любомир (1934—2016) — французский художник-сюрреалист.
 Попович, Майя (род. 1972) — сербский юрист, политический и государственный деятель.
 Попович, Марина Лаврентьевна (1931—2017) — военный лётчик-испытатель 1-го класса, полковник-инженер.
 Попович, Марк (род. 1982) — канадский и хорватский хоккеист.
 Попович, Марко (род. 1978) — хорватский баскетболист.
 Попович, Миладин (1910—1945) — югославский черногорский революционер, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Попович, Милентие (1913—1971) — югославский государственный деятель, председатель Союзной скупщины СФРЮ, Народный герой Югославии.
 Попович, Милослав (род. 1952) — югославский боксёр.
 Попович, Мина (род. 1994) — сербская волейболистка.
 Попович, Миня (род. 1983) — сербский футболист.
 Попович, Мирослав Владимирович (1930—2018) — советский и украинский философ.
 
 Попович, Наталья Григорьевна (1945—2018) — советская и российская артистка, главный хормейстер Московского театра «Новая опера».
 Попович, Небойша (род. 1947) — югославский гандболист.
 Попович, Ненад (род. 1966) — сербский экономист, политик.
 Попович, Никола (1916—2005) — югославский черногорский военный деятель, Народный герой Югославии.
 Попович, Павел Романович (1930—2009) — советский космонавт.
 Попович, Петар (род. 1959) — сербский шахматист.
 Попович, Ранко (род. 1967) — югославский футболист и тренер.
 Попович, Сергей Алексеевич (род. 1960) — советский и украинский футболист.
 
 
 Попович, Срджан (род. 1978) — сербский политик, депутат Скупщины Косово, мэр Грачаницы.
 Попович, Тиберий Ладиславович (1930—2008) — советский футболист, украинский тренер.
 Попович, Титус (1930—1994) — писатель и сценарист, политик.
 Попович, Тони (род. 1973) — австралийский футболист, тренер.
 Попович, Траян (1892—1946) — адвокат и мэр города Черновцы во время Второй мировой войны.
 Попович, Эвгение (1842—1931) — черногорский политик и дипломат.
 Попович, Юрий Юрьевич (род. 1959) — режиссёр, актёр и продюсер.
 Попович, Ярослав Павлович (род. 1980) — украинский велогонщик.

 Миливойе Попович-Мавид (1909—1994) — югославский и сербский актёр театра и кино.

Составные фамилии 
 Попович-Лабик, Клара Васильевна (1944—2018) — украинская фолк-певица, солистка Закарпатского украинского народного хора, заслуженная артистка УССР (1974), народная артистка Украины (2004).
 Попович-Боярская, Климентина Карловна (1863—1945) — украинская писательница, поэтесса, общественный деятель.
 Попович-Гученский, Пётр — украинский поэт второй половины XVII века.
 Попович-Дедиер, Олга (1914—1943) — югославская партизанка, военный врач 2-й пролетарской ударной дивизии.
 Попович-Липовац, Иван Юрьевич (1856—1919) — черногорский офицер, генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник Белого движения, Георгиевский кавалер, поэт, путешественник.
 Стерия-Попович, Йован (1806—1856) — сербский прозаик, драматург, поэт и переводчик.
 Сенде-Попович, Корнелия (1911—1941) — югославская коммунистка, участница гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии.

Населённые пункты 
 Попович — село в Варненской области Болгарии.
 Попович — село в Камыстинском районе Костанайской области Казахстана.

Другое 
 (8444) Попович — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Алёша Попович
 Стерия-Попович, Йован